«Наполеон I в России», «1812 год» — известная серия картин Василия Верещагина, посвященных Отечественной войне 1812 года.

История 
Серия была начата ещё в Париже. До конца жизни художник занимался её воплощением, тем не менее, серия осталась незаконченной.

«Осуществляя эту серию полотен, Верещагин отнёсся к задаче с большой ответственностью и проделал огромную исследовательскую работу, изучив массу исторических материалов, воспоминаний современников, написанных на нескольких европейских языках. Он лично обследовал поле Бородинской битвы, ознакомился с многочисленными реликвиями и памятниками эпохи, создал множество этюдов и зарисовок. Он даже написал большую, очень серьезную книгу „Наполеон I в России. 1812. Пожар Москвы. — Казаки. — Великая армия. — Маршалы. — Наполеон“ (1895), основанную на документальных данных. В серии о 1812 годе художник использовал и свои впечатления от Балканской войны, что сообщило новым произведениям большую убедительность».

В этом цикле он стремился «показать великий национальный дух русского народа», а также «свести образ Наполеона с того пьедестала героя, на который он внесен».

Состав 
Цикл включает 20 картин, а также этюды, рисунки и незаконченные композиции. Сам Верещагин делил её на 2 части. Первая (17 картин), с подзаголовком «Наполеон I в России», изображала основные эпизоды кампании, от Бородина до зимнего перехода французов. Вторая (3 картины), называемая «Старый партизан», рассказывают о партизанской войне.

Картины:
«Не замай — дай подойти!», «С оружием в руках — расстрелять!», «В штыки! Ура, ура!», «В Кремле пожар», «В Успенском соборе», «Маршал Даву в Чудовом монастыре», «В Городне — пробиваться или отступать?», «На этапе. Дурные вести из Франции», «На большой дороге. Отступление, бегство» (все 1887—1895 гг.), «Перед Москвой в ожидании депутации бояр» (1891—1892), «В Петровском дворце», «Возвращение из Петровского дворца» (обе — 1895 г.), «Зарево Замоскворечья», «Ночной привал Великой армии» (обе — 1896—1897 гг.), «Наполеон на Бородинских высотах» (1897 г.), «Поджигатели» (1897—1898 гг.), «Конец Бородинского боя», «Сквозь пожар», «Наполеон и Лористон», «На морозе» (все — 1899—1900 гг.).

Кроме того, Верещагин оставил ряд незаконченных картин («Наполеон при Березине»), этюдов и набросков о событиях 1812 года, а к 100-летию войны намеревался написать картины «Занятие Смоленска», «Канун Бородинской битвы», «Совет в Филях» и др. (замысел не осуществлен).

Верещагин также выступил автором двух книг, иллюстрированных этими картинами («1812 год» и каталог с пояснением к его картинам: «Наполеон I в России»).

Судьба 
Серия впервые была показана в Москве и Петербурге в 1895—1896 годах. Причём художник сопровождал выставку шумовыми и визуальными эффектами — в зале были разложены дымовые шашки.

Желающих приобрести её не нашлось. Наконец, в 1902 году после долгих переговоров правительство купило её и передало в Русский музей. Позже серия была перевезена в Москву, в Исторический музей.

Такие задержки были связаны с восприятием цикла публикой.

«Разве такого Наполеона мы привыкли видеть? — спрашивали художника. Верещагин отвечал, что по свидетельствам современников, Наполеон шел впереди колонны, опираясь на берёзовую палочку, в польском костюме. Такого Наполеона искусство Европы не знало. Это вызвало оторопь, недоумение и неприязнь. Собственно говоря, осуждению подверглась вся серия „1812 год“. Если бы художник только разрушал миф о бытующем в те времена „рыцарстве“ французской армии и непогрешимости Наполеона! На его картинах нет парадных изображений русских полководцев или царя, зато три самые большие картины он посвятил крестьянским мужикам — партизанам. В то же время российская публика была в полном восторге».

«Ужасный лик войны», испугавший официальных лиц и критиков, потрясал посетителей своей правдивостью и выразительностью, утверждает искусствовед Андрей Рейнер: «Для нас привычно и уже хрестоматийно смотреть на произведения Верещагина. Мы все живем в другом информационном пространстве с очень „жёсткими“ фильмами, „жёсткими“ картинами. А тогда это было откровение, и его картины воспринимались как что-то из ряда вон выходящее. Только ужас войны, без парадных красот».

«Судьба картин о 1812 годе в течение многих лет оставалась неясной. Предназначенные для музеев или больших дворцовых зал, картины не привлекали частных меценатов. Царское же правительство упорно отказывалось от их закупки. Интересен в этом отношении найденный недавно архивный документ. Это ходатайство перед царем шефа Русского музея в Петербурге великого князя Георгия Михайловича от 25 января 1900 года о приобретении для коллекций музея хотя бы семи картин Верещагина из серии 1812 года. На документе сохранилась характерная собственноручная резолюция Николая II: „Нахожу желательным приобретение одной из картин Верещагина эпохи 1812 г. для музея. H [иколай]“. Ясно, что такое решение царя было абсурдным. Мог ли согласиться художник продать только одну картину из тех двадцати, которые составляли целостную, неделимую серию?! Только в преддверии столетнего юбилея Отечественной войны царское правительство, под сильным давлением общественного мнения, вынуждено было приобрести серию и отправить её в Москву».

Новое время 

В 2010 году состоялась выставка «1812 год в картинах Василия Верещагина» в преддверии открытия нового музея. В 2012 году впервые выставлена целиком в постоянной экспозиции музея — Музее Отечественной войны 1812 года (открытие 6 сентября 2012 года).

Издания 
 Альбом «Нашествие Наполеона. Отечественная война 1812 г.» СПб, 1911 г. 
 В. Верещагин. Книги «1812» и «Наполеон I в России»

Примечания

См. также 
 Туркестанская серия
 Картины по русской истории

Литература 

 Верещагин В. В. Наполеон I в России. Составление, подготовка текста, вступительная статья В. А. Кошелева и А. В. Чернова. — Тверь: Созвездие, 1993.

Картины по алфавиту
Картины Василия Верещагина
Образ Наполеона в изобразительном искусстве
Отечественная война 1812 года в изобразительном искусстве
Картины из собраний Государственного исторического музея
Картины на исторические сюжеты
Циклы картин